Шарлеваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Шарлеваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон